«There Must Be Another Way» () — песня на трёх языках: иврите, арабском и английском,— которую исполняют израильские певицы Ноа (, настоящее имя — Ахиноам Нини, ) и Мира Авад (, , ). Песня представляла Израиль на конкурсе песни «Евровидение-2009» в Москве и заняла 16 место, набрав 53 балла. Песня участвовала в первом полуфинале конкурса 12 мая, где заняла 7-t место, получив 75 баллов и право представлять страну в финале конкурса. Композиторами и авторами текста выступили сами певицы и Гил Дор. Песня имеет своё название на иврите — «Эйнайих» (), что означает «Твои глаза».

Мира Авад, израильтянка арабско-болгарского происхождения, и Ноа, израильтянка еврейского происхождения, спели вместе эту песню как выражение надежды и понимания. Певицы говорят, что «There Must Be Another Way» не песня мира, а призыв уважать права других людей.

О выступлении дуэта на Евровидении шли жаркие дискуссии. Несколько еврейских и арабских артистов призывали Миру Авад не выступать, потому что, по их мнению, её участие могло создать неверное впечатление о реальном состоянии отношений между нациями, которое могло бы использоваться с целью скрытия смерти палестинских граждан в секторе Газа. В интервью на Национальном общественном радио Мира Авад признала критику и сказала: «Мы не настолько наивны, чтобы думать, что мы представляем реальную текущую ситуацию. Мы пытаемся показать ситуацию, которая может наступить, если мы приложим необходимые усилия».

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Текст песни на официальном сайте Евровидения
 Английский перевод с сайта Diggiloo Thrush
 
 Arab-Jewish duo chosen to represent Israel at Eurovision (Reuters, Haaretz)

Песни «Евровидения-2009»
Песни Израиля на «Евровидении»